San Luisito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Luisito, San Luis Potosí, ort, San Martín Chalchicuautla, 
 San Luisito, Jalisco, ort, Mezquitic, 

Robotskapade Mexikoförgreningar